Équipe de France peut faire référence à :

 Équipe de France automobile ;
 Équipe de France de baseball ;
  ;
 Équipe de France féminine de basket-ball ;
 Équipe de France masculine de basket-ball ;
 Équipe de France de basket-ball en fauteuil roulant ;
 Équipe de France féminine de basket-ball en fauteuil roulant ;
 Équipe de France de Coupe Davis ;
 Équipe de France de cricket ;
 Équipe de France féminine de cricket ;
 Équipe de France de crosse ;
 Équipe de France de cyclisme sur piste ;
  ;
 Équipe de France féminine de cyclisme sur route ;
 Équipe de France masculine de cyclisme sur route ;
 Équipe de France espoirs de cyclisme sur route ;
 Équipe de France de Fed Cup ;
 Équipe de France de flag football ;
 Équipe de France féminine de flag football ;
 Équipe de France de football ;
 Équipe de France féminine de football ;
 Équipe de France olympique de football ;
 Équipe de France de foot-fauteuil ;
 Équipe de France de cécifoot ;
 Équipe de France de football américain ;
 Équipe de France de football australien ;
 Équipe de France féminine de football australien ;
 Équipe de France de football de plage ;
 Équipe de France de futsal ;
  ;
 Équipe de France masculine de handball ;
 Équipe de France féminine de handball ;
 Équipe de France de hockey sur gazon ;
 Équipe de France féminine de hockey sur gazon ;
 Équipe de France de hockey sur glace ;
 Équipe de France féminine de hockey sur glace ;
  ;
 Équipe de France féminine de kayak-polo ;
 Équipe de France masculine de kayak-polo ;
 Équipe de France féminine espoir de kayak-polo ;
 Équipe de France masculine espoir de kayak-polo ;
 Équipe de France de rink hockey ;
 Équipe de France féminine de rink hockey ;
 Équipe de France de roller in line hockey ;
 Équipe de France féminine de roller in line hockey ;
  ;
Équipe de France de rugby à sept ;
Équipe de France féminine de rugby à sept ;
Équipe de France de rugby à XIII ;
Équipe de France féminine de rugby à XIII ;
Équipe de France amateure de rugby à XIII ;
Équipe de France de rugby à XV ;
Équipe de France A de rugby à XV qui participe à la Coupe Churchill ;
Équipe de France féminine de rugby à XV ;
Équipe de France de rugby à XV des moins de 20 ans ;
 Équipe de France féminine de softball ;
 Équipe de France masculine de squash ;
 Équipe de France féminine de squash ;
 Équipe de France de triathlon ;
 Équipe de France d'ultimate ;
 Équipe de France masculine de volley-ball ;
 Équipe de France féminine de volley-ball ;
 Équipe de France masculine de water-polo ;
 Équipe de France féminine de water-polo.